M'Baye Niang – calciatore francese di origini senegalesi
 Mamadou Niang – calciatore senegalese con passaporto francese
 Mame Niang – calciatore senegalese
 Mbaye Lamine Niang – calciatore mauritano
 Moustapha Niang – ex cestista senegalese
 Philippe Niang – regista e sceneggiatore francese